Il doppio del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Florin Mergea e Horia Tecău che hanno battuto in finale Jean-Claude Scherrer e Marcio Torres 7-5, 7-5.

Teste di serie

 Patrick Briaud /  Lukáš Rosol (quarti di finale)
 Jean-Claude Scherrer /  Marcio Torres (finale)

 Florin Mergea /  Horia Tecău (Campioni)
 Stefano Galvani /  Frederico Gil (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 2008